Hram Jupitera Najboljeg Najvećeg na Kapitoliju u Rimu
 Hram Jupitera Statora (8. st. pr. Kr.)
 Hram Jupitera Statora (2. st. pr. Kr.)
 Jupiterov hram u Baalbeku
 Jupiterov hram u Damasku
 Jupiterov hram u Pompejima
 Jupiterov hram u Splitu.